Beaupuy (Lot i Garonna) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Beaupuy (Górna Garonna) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Beaupuy (Gers) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Beaupuy (Tarn i Garonna) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje